Abenthum ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Abenthum (1842–1903), Förderer und Stifter sozialer Einrichtungen in München
 Karl Abenthum (1901–1976), deutscher katholischer Pfarrer und Päpstlicher Hausprälat
 Ludwig Abenthum (1906–?), deutscher Landrat